Herrenhaus (en alemán, casa de los señores) es el nombre que recibían distintas cámaras altas históricas en monarquías de habla alemana. Por lo general, los miembros de ellas debía pertenecer al estamento nobiliario o eclesiástico. Su elección se producía generalmente de forma hereditaria o vitalicia. Las cámaras altas que recibieron este apelativo son las siguientes:

 Casa de los Señores del Imperio austrohúngaro.
 Casa de los Señores del reino de Prusia.

Referencias 

Nobleza de Alemania